

Biografia 
Nacque a Sigmaringen, in Germania, il 25 settembre 1582 da Carlo II di Hohenzollern-Sigmaringen e Eufrosina di Oettingen-Wallerstein.

Fu nominato cardinale da papa Paolo V nel concistoro dell'11 gennaio 1621.

Morì il 19 settembre 1625 a Bad Iburg.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Guillaume d'Estouteville, O.S.B.Clun.
 Papa Sisto IV
 Papa Giulio II
 Cardinale Raffaele Riario
 Papa Leone X
 Papa Paolo III
 Cardinale Francesco Pisani
 Cardinale Alfonso Gesualdo
 Papa Clemente VIII
 Cardinale Roberto Bellarmino, S.I.
 Arcivescovo Attilio Amalteo
 Cardinale Eitel Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Paolo V